Гурфинкель (Горфинкель, Горфункель, Гарфункель, Гарфинкель) — еврейская фамилия, происходящая от  (гурфи́нкл) — карбункул (драгоценный камень — обыкновенно красный гранат).

 Гурфинкель, Виктор Семёнович (1922—2020) — советский, российский и американски физиолог, академик РАН.
 Гурфинкель, Владимир Львович (род. 1961) — театральный режиссёр.
 Гурфинкель, Голда Хацкелевна (в замужестве Штейнберг, 1900—2015) — американская долгожительница, старейший в истории верифицированный человек еврейского происхождения.
 Гурфинкель, Жюльетта Лазаревна (в замужестве Пугач; 1903—1950) — французская писательница, публиковавшаяся под псевдонимом Juliette Pary.
 Гурфинкель, Мария Лазаревна (1897—1987) — литературовед-германист.
 Гурфинкель, Нина Лазаревна (1898—1984) — театровед и литературовед.
 Гурфинкель, Сара Исааковна (1913—1956) — румынско-французская писательница и переводчица, публиковавшаяся под псевдонимом «Сорана Гурян».
 Гурфинкель, Фрима (род. 1950) — израильский переводчик древнееврейской литературы.
 Гурфинкель, Юзефа Александровна (1919—1997) — советская шахматистка; международный мастер (1954).
 Гурфинкель, Яхав (род. 1998) — израильский футболист.

 Гурфинкель-Кагаловская, Наталья (род. 1954) — фигурантка банковского скандала.
 Гури, Исраэль (настоящая фамилия Гурфинкель; 1893—1965) — израильский политический деятель, отец поэта Хаима Гури.